Valerie (canção)
Valerie (filme)